Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Chris Evert e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Elise Burgin e Rosalyn Fairbank 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (finale)
 Chris Evert /  Wendy Turnbull (Camnpionesse)

 Laura Arraya /  Mercedes Paz (semifinali)
 Mary Lou Daniels /  Paula Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1987